Алфе́рьев — русская фамилия. Известные носители:
 
 Алферьев, Иван Васильевич (?—1700) — русский военный и государственный деятель, окольничий и воевода и наместник муромский.
 Алферьев, Иероним Васильевич (1849—1886) — российский писатель, поэт и журналист, сын Василия Алферьева.
 Алферьев, Михаил Яковлевич (1901—1983) — инженер-кораблестроитель, основоположник строительства катамаранов в СССР.
 
 Алферьев, Пётр Фёдорович (1893—1942) — советский военачальник, генерал-майор (1940).
 Алферьев, Роман Васильевич (?—1589/1590) — опричник, воевода, участник Ливонской войны.
 Алферьев, Семён Романович (?—1589) — воевода, сын известного опричника и печатника Романа Васильевича Алферьева.
 Алферьев, Сергей Петрович (1816—1884) — медик и педагог Российской империи.

См. также 
 Алфёров